Maxim poate fi:

 Matematică:
 maximul unei mulțimi, în cadrul unei relații de ordine
 element maximal al unei mulțimi, în cadrul unei relații de ordine
 punct de maxim local al unei funcții
 punct de maxim global al unei funcții
 Presă:
 Editura Maxim
 Maxim, revistă pentru bărbați din Marea Britanie
 Muzică:
 Maxim (formație)

Vezi și
Max